Wohlbrück ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wohlbrück (1896–1967), österreichischer Schauspieler
 Caroline Marie Luise Wohlbrück, verh. Detroit (* 1800), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Gustav Friedrich Wohlbrück (1793–1849), deutscher Schauspieler
 Johann Gottfried Wohlbrück (1770–1822), deutscher Schauspieler, Dramatiker und Librettist
 Ludwig August Wohlbrück (1796–1861), deutscher Schauspieler
 Marianne Wohlbrück, verh. Marschner (1804–1854), deutsche Sängerin (Sopran)
 Olga Wohlbrück (um 1867–1933), deutsche Schriftstellerin
 Siegmund Wilhelm Wohlbrück (1762–1834), königlich-preußischer Kriegsrat und Historiker
 Wilhelm August Wohlbrück (1795–1848), deutscher Schauspieler und Librettist